Sunderland puede referirse a:

Aeronáutica 
 Short S.25 Sunderland, hidroavión desarrollado para la Royal Air Force por el fabricante británico Short Brothers de Rochester.

Deporte 
 Sunderland Association Football Club, club de fútbol de Inglaterra.
 Sunderland Club, club deportivo de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

Lugares 
 Sunderland, ciudad y un área metropolitana del Reino Unido, en Tyne y Wear (Nordeste de Inglaterra).
 Sunderland (Massachusetts), pueblo en el condado de Franklin estado estadounidense de Massachusetts.
 Sunderland (Vermont), pueblo en el condado de Bennington, estado estadounidense de Vermont.

Personas 
 Scott Sunderland, ex ciclista australiano.